Појам Нијуе може да се односи на:
 Нијуе, полинежанско острво у јужном делу Тихог океана са статусом самоуправне територије у добровољној заједници са Новим Зеландом;
 Нијуе (народ), малени полинежански народ уже тонганске групе насељен на истоименом острву, са знатно већим бројем исељених на Новом Зеланду и по другим земљама;
 Нијуе (језик), полинежански језик који припада малајско-полинежанској подгрупи аустронезијских језика.